Рентген:

 Рентген (Р) — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением.
 Рентге́н — распространённый в русском языке вариант написания фамилии немецкого физика Вильгельма Конрада Рёнтгена, открывшего рентгеновское излучение.
 Рентген (в разговорной речи) — метод неинвазивного лучевого исследования внутренних органов — рентгенография и рентгеноскопия, а также аппарат для этого исследования.
 Рентген (шахматы) — тактический приём в шахматах.
 Рентген — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Рентген, Вильгельм Конрад (1845—1923) — немецкий физик.

См. также 
 Рентгеновское излучение
 Рёнтген